KIAA0368 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 9-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 845 амінокислот, а молекулярна маса — 204 291.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як ацетилювання. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті, ядрі, ендоплазматичному ретикулумі, цитоплазматичних везикулах, ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 9

Некатегоризовані білки